Міклош Зелей (; 8 листопада 1948, Кішкунгалаш — 28 жовтня 2021) — угорський поет, письменник, журналіст.

Діяльність 
Закінчив Педагогічний коледж ім. Дюли Югаса в Сегеді в 1973 році. Згодом закінчив журфак і був випусковим редактором інформаційного агентства APN. У 1977 році він був нагороджений стипендією Zsigmond Móricz. З 1978 по 1986 рік він редагував «Magyar Hírlap», потім «Látóhatár».

Він також був одним із тих, хто виступав за відкриття воріт на кордоні між Малими Селменцями(Україна) та Великими Селменцями (Словаччина). Про розділене село розповідає його соціографічний документальний роман, як відокремили це невелике поселення, яке спочатку було в Угорщині.

У світі поетів і письменників Міклош Зелей займає місце сюрреалістичного зображення абсурдів реальності.

Творчість 
 Alapítólevél. [Versek]. A fedél Váczy János Tamás munkája. Budapest: Kozmosz, 1980. ISBN 9632113683
 Híd. Ilia Mihálynak ajánlom ezt a könyvet. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1984. ISBN 9631525724
 Gazsó L. Ferenc–Zelei Miklós: Szépséghibák; Gazsó L. F.–Zelei M., Bp., 1986
 Ágytörténetek. Jak füzetek 35. Budapest: Magvető, 1988. ISBN 9631413330
 Gazsó L. Ferenc–Zelei Miklós: A tolvajkulcs; Data Manager, Bp., 1988
 Gazsó L. Ferenc–Zelei Miklós: Tűz is volt, babám! Alapszerv Kárhelyen, 1957-58; Tudósítások, Bp., 1989
 Gazsó L. Ferenc–Zelei Miklós: Őrjítő mandragóra. Bevezetés a politikai pszichiátriába; Pallas, Bp., 1989
 Gazsó L. Ferenc–Zelei Miklós: Az elrabolt emberöltő; Képes 7 Könyvek, Bp., 1990
 Hullaciróka : elbeszélések. Pozsony: Kalligram, 1998. ISBN 8071491780
 Itt állunk egy szál megmaradásban : publicisztikai írások : 1989—2000. Szeged: Délmagyarország, 2000. ISBN 9637258353
 A kettézárt falu : dokumentumregény. Adolf Buitenhuis fényképeivel. Ister, Budapest, 2000. ; 2. kiad.: Ister, Budapest, 2001. ISBN 9639243043
 Álljon fel! Budapest : Új Mandátum Könyvkiadó, 2003. ISBN 9639494127
 A halasi norma : Nagy Szeder István regényes élete. Budapest: GM&Társai Kiadó, 2003. ISBN 9632125371
 Hat vita; szerk. Zelei Miklós, Simon Adrienn, Janox; Platon, Bp., 2005 (Posztmodern könyvek)
 A 342-es határkő : negyedszázad Kárpátalján. Kiad. a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, 2006. (CD melléklettel) ISBN 9667670260
 Egyperces évszázad. In memoriam Örkény István novellapályázat / Abszurd flikk-flakk. Grafikai illusztrációk Örkény István szellemében; szerk. Zelei Miklós; Újbudai Kulturális Intézet, Bp., 2012
 Gazsó L. Ferenc–Zelei Miklós: Őrjítő mandragóra. Bevezetés a politikai pszichiátriába; 3. jav., bőv. kiad.; L'Harmattan, Bp., 2012
 Situs inversus, az Isten balján; Korunk–Komp-Press, Kolozsvár, 2013
 Gazsó L. Ferenc–Zelei Miklós: Az elrabolt emberöltő. Bara Margit, Kahler Frigyes, Mérő László; előszó Pethő Sándor; 2. bőv. kiad.; L'Harmattan., Bp., 2014
 A kettézárt falu. Dokumentumregény; 3. jav., bőv. kiad.; Kortárs, Bp., 2017
 Gyilkos idők. Epikus improvizációk; Kortárs, Bp., 2020 (Kortárs próza)

Примітки

Посилання 
 Zelei Miklós: A kettézárt falu 
 Zelei Miklós könyvei 
 Zelei Miklós honlapja 

Зелей
Зелей
Зелей